romans nyelv, rétoromán nyelvjáráscsoport
 romansok vagy rétorománok
 
Települések
 Franciaország
Romans, település Ain megyében
Romans, település Deux-Sèvres megyében
Romans-sur-Isère, település Drôme megyében
 
Egyéb
Romans, japán popegyüttes
 

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok